Il toponimo Kalayaan può riferirsi a diverse località delle Filippine:

Kalayaan, municipalità della Provincia di Laguna
Kalayaan, municipalità della Provincia di Palawan